Bardeen je lahko:
 James Maxwell Bardeen (* 1939), ameriški fizik, sin J. Bardeena
 John Bardeen (1908 – 1991), ameriški fizik, elektroinženir in izumitelj, oče J. M. Bardeena
 Bardeen Corners